Неотіелла (Neottiella) — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зростають Неотіелла червонувата Neottiella rutilans, Неотіелла промениста Neottiella vivida.

Галерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Neottiella відносять 47 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1889. Discomyceteae et Phymatosphaeriaceae. Sylloge Fungorum. 8:1-1143 - P.190

Роди грибів
Пецицоміцети